Kant ist ein kleiner Einschlagkrater nordwestlich des auffallenden Kraters Cyrillus und des vergleichbar großen Kraters Ibn Rushd. Im Nordwesten liegt der Krater Zöllner und im Osten erhebt sich das Vorgebirge  Mons Penck bis zu einer Höhe von vier Kilometern.

Kant besitzt einen klar abgegrenzten und etwas ungleichmäßigen Rand von grob kreisförmiger Form. Die Innenwände zeigen eine höhere Albedo als die Umgebung. Teile davon sind zum Boden hin abgerutscht und formen eine unregelmäßige Oberflächenstruktur. Im Mittelpunkt des Kraterinneren ragt eine niedrige zentrale Erhebung auf.

Er wurde nach dem deutschen Philosophen Immanuel Kant benannt.

Weblinks 
 
 Krater Kant im "Digital Lunar Orbiter Photographic Atlas of the Moon"

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)
Immanuel Kant als Namensgeber